Владимир Иванович Ляхов (22 июля 1919, Суджа — сентябрь 1990, Ленинград) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Биография 
Родился в 1919 году в Судже Курской губернии. Учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Однако, после начала Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт, воевал в танковых войсках.

В 1949 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (курс О. И. Альшиц).

С 1950 года работал в Малом драматическом театре, затем в Театре миниатюр А. Райкина. В 1987—1990 годах играл в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

Затем долгие годы являлся ведущим актёром Ленинградского театра драмы и комедии на Литейном.

Умер 14 сентября 1990 года. Похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище.

Семья 
 Жена — актриса Нина Яковлевна Мазаева (27 декабря 1921— 15 мая 2022), заслуженная артистка РСФСР.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1969).
 Народный артист РСФСР (31.08.1976).
 Орден Отечественной войны II степени (1985).

Работы в театре 
 «Фронт» — Горлов
 «Не стреляйте в белых лебедей» по роману Бориса Васильева — Фёдор

Ленинградский театр имени Ленинского комсомола 
 «Тамада» А. Галина (1987, постановка Г. Егорова, режиссёры И. Стручкова, В. Тыкке) — Волобуев
 «Незабываемый диалог» Г. Горбовицкого (1988, постановка Г. Егорова, режиссёр И. Панина) — Г. В. Плеханов
 «Ветер пепел с олимпа принёс» Э. Ветемаа (1989, постановка Геннадия Егорова, режиссёр Сергей Ражук) — Юлепалу
 «Процесс» Э. Манна по сценарию фильма «Нюрнбергский процесс» (1987, постановка Г. Егорова, режиссёр В. Ветрогонов) — судья Хейвуд

Фильмография 
  — Белинский — Андрей Сергеевич (нет в титрах)
  — Сказка (телеспектакль) — Иван Анисимович, директор геологического института
  — Браслет-2 — комиссар
  — Жизнь Матвея Кожемякина (телеспектакль) — Тиунов
  — Врача вызывали? — врач
  — Прошу слова — Данилов, начальник СМУ
  — В поте лица своего (телеспектакль) — Крамаренко старший
  — Это было за Нарвской заставой — дедушка Кати
  — Ленин и Плеханов (документальный фильм) — Г. В. Плеханов

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Театр эстрады имени А. И. Райкина
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Персоналии:Театр на Литейном
Похороненные на Широкореченском кладбище